Area 51 — англоязычное название полигона Зона 51, а также:

В музыке 
 Area 51 — сольный проект голландского музыканта Эрика ван Флита.
 Area51 — японская пауэр-метал группа.

Компьютерные игры 
  — шутер со световым пистолетов 1995 года от Atari.
  — продолжение 1998 года.
 Area 51 — шутер от первого лица 2005 года от Midway Austin.